Danilo D'Ambrosio (Nápoly, 1988. szeptember 9. –) olasz válogatott labdarúgó, az élvonalbeli Internazionale hátvédje.

Sikerei, díjai
Torino
Serie B – ezüstérmes (1):2011–12

Internazionale
Európa-liga –döntős (1): 2019–20
Egyéni 
Torinó – az év felfedezettje : 2012–13

Statisztikái

Klubcsapatokban
Legutóbb 2020. október 24-én lett frissítve.

A válogatottban
Legutóbb 2020. október 14-én lett frissítve.

Jegyzetek

További információk 

1988-ban született személyek
Nápolyiak
Olasz labdarúgók
Az US Salernitana 1919 labdarúgói
A Fiorentina labdarúgói
A Potenza SC labdarúgói
Az SS Juve Stabia labdarúgói
A Torino labdarúgói
Az Internazionale labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
A Serie A labdarúgói
A Serie B labdarúgói
Élő személyek